

Persone 
John Lewis – filosofo britannico.
John Lewis – pianista statunitense.
John Lewis – politico statunitense.
John Frederick Lewis – pittore britannico.
John Henry Lewis – pugile statunitense.
John P. Lewis – economista statunitense.

Aziende
John Lewis & Partners, catena britannica di grandi magazzini